est la formule brute de plusieurs isomères.

 Nitroacétophénone
 musc cétone, numéro CAS 

 Dipeptide
 aspartame, numéro CAS 

 Quinazolinone
 6,7-bis-(2-méthoxyéthoxy)-4(3h)-quinazolinone, numéro CAS